Termine generico che può riferirsi all'Albo d'oro di varie competizioni motociclistiche quali: